Са́мборский райо́н () — административная единица Львовской области Украины. Административный центр — город Самбор.

География 
Район находится на юго-западе области.

История 
Район был образован в УССР в 1940 году. 21 января 1959 года к Самборскому району была присоединена часть территории упразднённого Дублянского района. В 1963 году район был упразднён, в 1965 восстановлен.

17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы район был укрупнён, в его состав вошли территории:
 Самборского района,
 Старосамборского района,
 Турковского района (кроме восточных частей, включённых в Дрогобычский и Стрыйский районы),
 а также города областного значения Самбор.

Население 
Численность населения района в укрупнённых границах — 227,7 тыс. человек.

Численность населения района в границах до 17 июля 2020 года по состоянию на 1 января 2020 года — 67 063 человека, из них городского населения — 11 243 человека, сельского — 55 820 человек.

По результатам всеукраинской переписи населения 2001 года в районе проживало 74,6 тысяч человек (97,1 % по отношению к переписи 1989 года), из них из них украинцев — 72,7 тысяч человек (97,5 %), поляков — 1,3 тысяч человек (1,7 %), русских — 0,4 тысяч человек (0,5 % по отношению ко всему населению).

Административное устройство 
Район в укрупнённых границах с 17 июля 2020 года делится на 11 территориальных общин (громад), в том числе 7 городских, 1 поселковую и 3 сельские общины (в скобках — их административные центры):
 Городские:
 Самборская городская община (город Самбор),
 Добромильская городская община (город Добромиль),
 Новокалиновская городская община (город Новый Калинов),
 Рудковская городская община (город Рудки),
 Старосамборская городская община (город Старый Самбор),
 Турковская городская община (город Турка),
 Хыровская городская община (город Хыров);
 Поселковые:
 Борынская поселковая община (пгт Борыня);
 Сельские:
 Бисковичская сельская община (село Бисковичи),
 Ралевская сельская община (село Ралевка),
 Стрелковская сельская община (село Стрелки).

Примечания

Ссылки